Лас Ботељас има више значења:

 Лас Ботељас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Ботељас (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику